Nazwą okoń diamentowy określano dwa gatunki ryb:
 okoń diamentowy, bassek zielony (Enneacanthus obesus)
 okoń diamentowy, bassek diamentowy (Enneacanthus gloriosus)

Przypisy